Rubielos de Mora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rubielos de Mora (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Rubielos de Mora (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar